La Bussière (Loiret)
 La Bussière (Vienne)
ook:
La Bussière-sur-Ouche, Côte-d'Or
gemeenten met de naam Bussière of Bussières